Грене:

 Грене — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Изер.
 Грене — коммуна во Франции, регион Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале, округ Ланс, кантон Льевен-Нор.
 Грене, Дэвид (1913—2002) — американский ирландского происхождения филолог-классик, также театровед.
 Грене, Марджори (1910—2009) — американская философ.